Bhojpur peut faire référence à :
 Stupas de Bhojpur
 Bhojpur, une localité du Madhya Pradesh en Inde,
 Bhojpur, une localité du district de Bhojpur au Népal,